Айхберг:
 Айхберг, Сёрен Нильс — датско-немецкий композитор. Сын немецкого социолога и публициста Хеннинга Айхберга, с 1982 г. живущего в Дании.
 Айхберг — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен. 
 Айхберг— коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Штирия. 
 Айхберг-Траутенбург — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Штирия